Jméno a příjmení Richard Bright se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Richard Bright (herec) – americký herec (1937–2006)
 Richard Bright (lékař) – anglický lékař (1789–1858)
 Richard Bright (politik) – anglický politik (1822–1878)